Capitalism II () — экономический симулятор рыночной экономики, продолжение игры Капитализм. Разработан в студии Enlight, и издан Ubisoft в  году.

В Capitalism II игрок создает и управляет бизнес-империей, а стратегии охватывают многие аспекты бизнеса: маркетинг, производство, закупка импорта и розничная торговля.

Игровой процесс 
Игрок управляет своей корпорацией в режиме реального времени. Карта города, на которой игрок должен строить свои здания — изометрическая. В игре есть много окон с графиками и статистикой.

Включает 2 новых кампании:
 Кампания капиталистов
 Кампания предпринимателей

По сравнению с первой частью, в игре уменьшено количество продукции, полученных из сельскохозяйственных ресурсов. В отличие от оригинала, может работать на ОС Windows 9x и NT семейств.

Примечания

Ссылки 
 Портал игры на сайте компании Медиа-Сервис-2000 (в Архиве Интернета)

Обзоры
 
 
 

Компьютерные игры 2001 года
Игры для Windows